Il singolare del torneo di tennis Cali Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Köllerer che ha battuto in finale Paul Capdeville 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Marcos Daniel (quarti di finale)
 Nicolás Massú (quarti di finale)
 Daniel Gimeno Traver (secondo turno)
 Diego Junqueira (quarti di finale)

 Alberto Martín (primo turno)
 Luis Horna (primo turno)
 Martín Vassallo Argüello (semifinali)
 Pablo Andújar (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 2008